Gladö kvarn kan syfta på::

* Gladö kvarn (ort) – en tätort i Huddinge kommun
 Gladö kvarn (byggnad) – en numera riven vattenkvarn i Huddinge kommun